Веря́куши — село в Дивеевском районе Нижегородской области, административный центр Верякушского сельсовета.

Расположено в 27 км к северо-востоку от села Дивеева по левую сторону шоссе Арзамас — Дивеево. Соединяется шоссейными дорогами на северо-западе с шоссе Арзамас — Дивеево (1 км), на востоке с шоссе, ведущему к селу Ичалову (4 км), грунтовой дорогой на юге с деревней Дерновкой (5 км).

В селе есть маленький пруд. Со всех сторон село окружено небольшими лиственными перелесками.

Почвы в районе села сравнительно плодородны, относятся к категории лесостепных.

История 

Селение Верякуши образовалось в середине XVI века. До прихода русских (предположительно во второй половине XVI-го века) эту местность заселяла мордва, потом русские и мордва жили по соседству. Название поселения образовалось из мордовских слов, переиначенных на русский лад: «веря», «верь» — лес, «кужо» — поляна, «верякуши» — «лесная поляна» (возможен вариант с «вере» — «верхняя»).

В «Арзамасских поместных актах 1578—1618 гг.» в записи от 30 июля 1606 года село Верякуши упоминается как уже сложившийся населённый пункт с православной церковью во имя Николая Чудотворца.

К 1620 году в Верякушах насчитывалось дворов крестьянских — 31, бобыльских — 31, церковных — 3. Семь дворовых мест пустовало. При церкви имелось 10 келий, в которых проживали нищие.

К середине XIX века в Верякушах было 49 крестьянских дворов и 428 жителей, из которых 194 мужского пола.

Согласно первой Всероссийской переписи населения в 1897 году в селе насчитывалось 589 жителей, из которых 276 мужского пола.

Перед отменой крепостного права верякушские земли и крестьяне принадлежали пяти владельцам — Кикиным, Лихутиным, Макаровым, Приклонским и Щербаковым. Они и раскрепощали верякушцев в 1861 году. От них в крестьянский надел перешло около 428 десятин земельных угодий. Новыми собственниками земли стали крестьянские общества, которых в селе было пять — по числу бывших владельцев. Кроме того, до Октябрьской революции землевладельцами выступали и частные лица (перед первой мировой войной таких было 8 человек), и церковь.

Первые церкви в селе были деревянными. В 1856 году в Верякушах построили каменную трёхпрестольную церковь в честь Покрова Пресвятой Богородицы (престольный праздник — Покров). К концу 1880-х годов в приход верякушской церкви входили также деревни Выползово и Курылово. Прихожан всех возрастов числилось 1437 человек. К 1860 году при церкви действовало церковно-приходское училище.

В 1897 году в селе открылось Земское училище, которое размещалось в собственном здании. Учащихся было 37 человек, из них 12 первоклассников. Училище в те годы содержалось на проценты с капитала, пожертвованного неким человеком по фамилии Неверов. Капиталом распоряжалась Ардатовская уездная земская управа. При Земском училище работала библиотека. В ней имелось 218 учебников и 110 книг для чтения. Выписывалось 4 журнала: «Крестьянское хозяйство», «Школьное хозяйство», «Деревня», «Плодоводство».

В феврале 1918 года в Верякушах устанавливается советская власть. Создаётся сельский Совет.

В первые годы советской власти в селе организовалось кошмовальное производство. В 1925 году под кошмовалку был передан дом помещиков Кикиных. В настоящее время на этом месте располагается новое здание колхозной конторы, а рядом находится Барский сад (или «Кикин-сад»), который Кикины оставили в наследство жителям села. В сентябре 1930 года дом Кикиных и кошмовальное производство сгорели. Пожар уничтожил также «весь порядок» — 14 крестьянских дворов.

Экономика 
В селе есть колхоз «Верякушский», занимающийся мясным и молочным животноводством. Под руководством Владимира Ивановича Лопаткина трудится коллектив из 140 человек.

Памятники природы 
В районе села произрастает Хохлатка Маршалла — редкое растение, занесенное в Красную книгу, для сохранения которого планируется организация особо охраняемых природных территорий:
 Дубрава и Хохлов пруд у села Верякуши
 Парк в селе Верякуши

Известные уроженцы 
 Неверов, Януарий Михайлович
 Кикин, Андрей Викторович — скульптор

Литература 
 Пять веков Дивеевской земли. XVI—XX столетия. — Н. Новгород: Штрих, 1998. — с.178 — 181.

Источники 
 История рода Кикиных

Ссылки 
Фотоальбом. Верякуши.

Примечания 

Населённые пункты Дивеевского района